Забо́рьевское се́льское поселе́ние — бывшее (до 2014 года) муниципальное образование в составе Бокситогорского района Ленинградской области. Административным центром являлся посёлок Заборье.

Географические данные 
Площадь поселения составляла 65 997 га. Располагалось в восточной части района, граничило с Бабаевским районом Вологодской области.

По территории поселения проходила железная дорога Волховстрой I — Вологда (ж/д станции Заборье, Верхневольский).

История 
По данным 1973 года был образован Заборьевский сельсовет в результате разукрупнения Потокского сельсовета.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Заборьевский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Заборьевскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 78-оз от 26 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Заборьевское сельское поселение, в его состав вошли территории бывших Заборьевской и Ольешской волостей.

2 июня 2014 года Заборьевское сельское поселение вошло в состав вновь созданного Лидского сельского поселения Бокситогорского района.

Населённые пункты 
В состав поселения входили 19 населённых пунктов (население, 2010):

Примечания

Ссылки 
 Заборьевское сельское поселение на сайте Бокситогорского района

Упразднённые сельские поселения Ленинградской области
Упразднённые муниципальные образования Бокситогорского района
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году